WCBS steht für:

 WMSR (Mittelwellensender), ein US-amerikanischer Mittelwellensender aus Manchester, Tennessee
 WMSR-FM, ein US-amerikanischer UKW-Sender aus Collinwood, Tennessee

Abkürzung